Сент Хеленс може бити:
 Сент Хеленс (вулкан), вулкан у САД
 Сент Хеленс, град у Ирској
 Сент Хеленс, град у Уједињеном Краљевству
 Сент Хеленс, град у Канади, у Онтарију